ZKS steht für:
 Grafikmodus des Heimcomputers ZX Spectrum
 Zentrale Koordinierungsstelle Abfall (ZKS-Abfall)
 Zentrale Kräfte Schutzpolizei
 Zentralkokerei Saar
 Zutrittskontrollsystem, siehe Zutrittskontrolle
 Zveza komunistov Slovenije, deutsch Bund der Kommunisten Sloweniens
 Zylinder/Kopf/Sektor, eine historische Adressierungsangabe für Datenspeicher, siehe CHS-Adressierung

Abkürzung